Ларинга́л может означать:

 Ларингалы — специфические согласные звуки праиндоевропеского языка.
 Ларингал — лекарственное средство для лечения заболеваний горла. Международное непатентованное название — флурбипрофен.

Примечания